Gräbhein ist der Familienname folgender Personen: